Os eller OS har flere betydninger:

Stednavne 
 Os (Hordaland) – kommune i Hordaland, Norge
 Os (Hedmark) – kommune i Hedmark, Norge

Andet 
 Operativsystem - kort for det engelske operating system
 Open source
 OpenStack - fri, open standard cloudcomputing platform
 Osmium – grundstof med det kemiske symbol Os
 Os (bog) – bog af Morten Sabroe
 Os (Fringe) – episode i tv-serien Fringe